Хуторки — село в Советском районе Алтайского края. Входит в состав Шульгин-Логского сельсовета.

История 
Основано в 1856 г. В 1928 году деревня Куторок состояла из 180 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Куторокского сельсовета Сростинского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 %.

Примечания 

Населённые пункты Советского района (Алтайский край)